Вишеград може да се отнася до:
 Вишеград, село в България
 Вишеград, град в Босна и Херцеговина
 Вишеград, град в Унгария
 Вишеград, връх в Сакар планина
 Вишеград, крепост в България
 Вишеград, хълм и квартал в Прага (Vyšehrad)